

Гнилуша (верхня притока Ведуги) — річка в Воронезькій області.
 Гнилуша (нижня притока Ведуги) — річка в Воронезькій області, притока Ведуги
 Гнилуша (притока Дону) — річка в Липецькій області.
 Гнилуша (притока Мамоновки) — річка в Воронезькій області, притока Мамоновки.
 Гнилуша (верхня притока Москви) — річка в Московській області.
 Гнилуша (нижня притока Москви) — річка в Москві.
 Гнилуша (притока Сєверки) — річка в Московській області.
 Гнилуша — річка в Луховицькому районі Московської області, притока річки Вобля.
 Гнилуша (притока Руди) — річка в Орловській області.
 Гнилуша — притока Кундрючої, у Ростовській області

Гнилуша — притока Жаборічки, у Житомирській області
 Гнилуша — притока Повчанки, у Житомирській області
 Гнилуша — притока Ужа, у Житомирській області
 Гнилуша — притока Самари, у Донецькій і Харківській областях.

Див. також 
 Гнилушка
 Гнилуха